Beor steht für:
 Beor (Insel), eine der indonesischen Kei-Inseln

Beor ist der Name von:
 Beor (Bibel), Name zweier in der Bibel genannter Personen